Matías Prats puede referirse a:

Personalidades 
 Matías Prats Cañete (1913-2004), periodista español.
 Matías Prats Luque (1950-), periodista español, hijo de Matías P. Cañete.
 Matías Prats Chacón (1985-), periodista español, hijo del anterior (Matias P. Luque) y nieto del primero (Matías P. Cañete).

Lugares 
 Estadio Matías Prats, campo de fútbol de Torredonjimeno, en la provincia de Jaén (España).